Нуева Реформа има више значења:

 Нуева Реформа (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа, Ел Рекрео (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Реформа (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нуева Реформа (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нуева Реформа (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуева Реформа (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуева Реформа, Серо Канделеро (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуева Реформа (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нуева Реформа (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуева Реформа (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуева Реформа (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуева Реформа (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуева Реформа (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Реформа (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Реформа (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Реформа (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику